Квінт Елій () — преномен і номен кількох діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Еліїв:
 Квінт Елій Туберон () — народний трибун 194 року до н. е.
 Квінт Елій Туберон — військовий діяч II століття до н. е.
 Квінт Елій Пет () — консул 165 року до н. е.
 Квінт Елій Туберон — народний трибун 133 року до н. е.
 Квінт Елій Туберон — політик і юрист I століття до н. е., автор історії Риму в 14 книгах.
 Квінт Елій Туберон — консул 11 року до н. е.